Натуральне число 1366
 1366 рік до нашої ери
 1366 рік нашої ери